Шиеу () општина је у Румунији у округу Марамуреш. 

Oпштина се налази на надморској висини од 371 -{m}-.

Становништво

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Општине Румуније
Википројект географија/Насеља у Румунији